Canchungo är en ort i Guinea-Bissau. Den ligger i regionen Cacheu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Bissau. Folkmängden uppgår till cirka 12 000 invånare.

Geografi
Canchungo ligger  meter över havet. Terrängen runt Canchungo är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Canchungo. Runt Canchungo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Canchungo består huvudsakligen av våtmarker.

Klimat
Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Cacheu (region)